Piasek (die polnische Bezeichnung für Sand) ist der

 Name einer Oderinsel in Wrocław, Polen
 Name mehrerer Ortsteile in Polen (z. B. der Gemeinden Górowo Iławeckie, Pszczyna, Stąporków, Woźniki, Cedynia, oder in Krakau)

 Künstlername des polnischen Sängers Andrzej Piaseczny
 Martin Piasek ist ein deutscher Sinologe.